Phocas, keizer van het Byzantijnse Rijk (regeerde van 602 tot 610)
 Nikephoros II Phokas, keizer van het Byzantijnse Rijk (regeerde van 963 tot 969)
 Fokas of Sint Phocas, beschermheilige van tuiniers en zeevaarders
 Fokas of Phocas, een van deze heilige afgeleide voor- en achternaam
 N.S.R.V. Phocas, een studentenroeivereniging uit Nijmegen